Madeirawein bezeichnet

 einen Wein, siehe Madeira (Wein)
 eine Pflanzenart aus der Familie der Basellgewächse (Basellacaceae), siehe Madeirawein (Art) (Anredera cordifolia)